Холмуша — небольшая река в России, протекает в Ивановской области.

Устье по правому берегу реки Вязьмы. Исток реки теряется в лесах Лежневского района Ивановской области. Не судоходна.

Населённых пунктов вдоль русла реки нет.

Примечания 

Притоки Вязьмы (приток Уводи)
Реки Лежневского района